Campelo (Baião) — freguesia no concelho de Baião, Portugal
Campelo (Figueiró dos Vinhos) — freguesia no concelho de Figueiró dos Vinhos, Portugal
Campelo (Santo Antônio de Pádua) — distrito de Santo Antônio de Pádua, município do Rio de Janeiro, Brasil
Celly Campelo — cantora brasileira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos